Бињикур може да се односи на:

 Бињикур (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Бињикур (Север), насељено место у Француској, у департману Север

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бињикур"